Интерактомика () — это дисциплина, находящаяся на стыке биоинформатики и биохимии, которая занимается экспериментальными и биоинформатическими исследованиями белок-белковых взаимодействий и последствий этих взаимодействий между белками и другими молекулами внутри клетки. Целью интерактомики является изучение функции белков (в форме стабильных или динамических белковых комплексов) в живых системах, определение корреляций между молекулами на основе анализа больших наборов полногеномных и протеомных данных. Интерактомика является примером науки, которая позволяет взглянуть на организм или биосистему в целом. Например, посредством сравнения сетей взаимодействий (то есть интерактомов) у различных видов, тем самым определяя консервативные и вариабельные участки таких сетей. Изучение взаимодействий между белками и другими молекулами и последствий этих взаимодействий позволяет формулировать новые гипотезы об ответных реакциях этих молекул, которые могут быть проверены в новых экспериментах.

В качестве физического инструментария для исследования белок-белковых взаимодействий используются твёрдофазная аффинная хроматография, молекулярный фишинг на оптических чипах и магнитных наночастицах .

См. также 
 Интерактом
 Проект «Протеом человека»
 Протеом

Примечания 

Биоинформатика
Биохимия
Протеомика